Matemàtiques:
 Màxim i mínim (elements): màxim i mínim d'un conjunt
 Màxims i mínims: extrems d'una funció
 Biografies Màxim és el nom dels següents personatges:
 Màxim Cèsar, fill de Maximí el Traci, cèsar
 Màxim I de Constantinoble o Màxim Alexandrí, filòsof cínic grec egipci, efímer patriarca de Constantinoble el 380
 Sant Màxim el Confessor, eclesiàstic grec que va viure als segles VI i VII
 Màxim Crisoberges o Crisoberges Lucas, escriptor romà d'Orient 
 Màxim Efesi o d'Efes, filòsof grec 
 Màxim d'Eges, filòsof grec 
 Màxim Epirota o de l'Epir, filòsof grec 
 Màxim Taurinense, bisbe de Tori a la meitat del segle V
 Màxim de Tir o Màxim Tiri, escriptor grec del segle II
 Màxim Tirà, emperador romà el 408 fins vers el 411
 Sant Màxim de Jerusalem o Màxim Hierosolimità, bisbe grec de Jerusalem i escriptor eclesiàstic del segle II
 Màxim I de Jerusalem, bisbe de Jerusalem
 Sant Màxim de Nola, bisbe de Nola al segle III
 Cesoni Màxim, cònsol romà al segle I
 Claudi Màxim, filòsof estoic del segle II 
 Espuri Carvili Màxim, cònsol el 293 aC i el 272 aC 
 Espuri Carvili Màxim Ruga, cònsol el 234 aC i el 228 aC 
 Fabi Màxim, família romana 
 Gneu Mal·li Màxim, cònsol el 105 aC 
 Luci Appi Màxim, destacat general romà
 Quint Corneli Màxim, jurista romà
 Quint Fabi, edil el curul el 265 aC 
 Quint Fabi Màxim, diversos personatges
 Magne Màxim, emperador romà d'occident del 383 al 388
 Mani Valeri Volús Màxim, dictador el 494 aC 
 Marc Valeri Lactuca Màxim, cònsol el 456 aC 
 Marc Valeri Lactucí Màxim, tribú amb potestat consular 
 Marc Valeri Màxim, cònsol el 312 aC
 Marc Valeri Màxim Corví, cònsol el 289 aC 
 Marc Valeri Màxim Potit, cònsol el 286 aC
 Marc Clodi Pupiè Màxim, emperador romà el 238
 Mari Màxim, escriptor romà
 Messi Màxim, comissionat a l'Acaia 
 Petroni Màxim, emperador romà del 17 de març al 31 de maig del 455
 Rutili Màxim, jurista romà del segle I aC
 Sanquini Màxim, cònsol el 39 
 Valeri Màxim, compilador romà d'anècdotes històriques